Ana Martínez, Ana María Martínez o Anita Martínez puede referirse a las siguientes personas:

Ana María Martínez Sagi (1907-2000), escritora española;
Ana María Martínez (1948), actriz peruana;
Ana Martínez de Aguilar (1965), historiadora española;
Ana María Martínez Colón (1971), soprano puertorriqueña;
Ana María Martínez Gómez (1972), gimnasta rítmica española;
Anita Martínez (1975), actriz argentina;
Ana Lucía Martínez (1990), futbolista guatemalteca.